Les Targioni Tozzetti sont une famille de personnalités, notamment scientifiques, de Toscane :

 Benedetto Targioni X Cecilia Tozzetti
 │
 ├─> Giovanni Targioni Tozzetti (1712-1783), naturaliste
 │   │
 │   └─> Ottaviano Targioni Tozzetti (1755-1829), botaniste
 │
 └─> ?
     │
     └─> Antonio Targioni Tozzetti (1785-1856), botaniste X Fanny Targioni Tozzetti (1805-1885)
          │
          └─> Adolfo Targioni Tozzetti (1823-1902), zoologiste.

Autres 
 Giovanni Targioni-Tozzetti (1863–1934), librettiste d'opéra italien.
 Ottaviano Targioni Tozzetti (poète) (1833-1899) Né à Vernio, le  et mort à Livourne, le  est un poète et écrivain italien, père de giovanni.